Happiness (felicidad en inglés) se puede referir a:

Música 
 Happiness (1996-), banda de rock de Finlandia

Álbumes 
 Happiness (1993), álbum musical de Lisa Germano.
 Happiness? (1994), álbum musical en solitario de Roger Taylor, baterista de Queen.
 Happiness (2010), álbum musical del dúo británico Hurts.

Canciones 
 «Happiness» (1994), canción de Roger Taylor.
 «Happiness» (2007), canción del grupo japonés Arashi.
 «Happiness» (2014), canción del grupo surcoreano Red Velvet.

Cine y televisión 
 Happiness (1998), película de Todd Solondz;
 Happiness, episodio de la serie Wilfred;

Literatura 
 Happiness! (2005), novela visual interactiva, posteriormente adaptada a manga y anime.

Manga 
 Happiness, serie de manga escrito por Shuzo Oshimi